Пал Ковач:
 Ковач, Пал (1912—1995) — венгерский фехтовальщик.
 Ковач, Пал (род. 1995) — венгерский боксёр. Примечания